Il termine Izvoru, derivante da Izvor (sorgente, fonte), è contenuto nella denominazione di numerose località della Romania:

Izvoru, comune del distretto di Argeș
Izvoru Bârzii, comune del distretto di Mehedinți
Izvoru Berheciului, comune del distretto di Bacău
Izvoru Crișului, comune del distretto di Cluj

Izvoru è anche il nome di un fiume della Romania

Dalla stessa radice etimologica deriva il termine simile Izvoare, anch'esso riferito a diversi toponimi.